Wetterfrosch ist:
 ein Frosch, der das Wetter vorhersagen soll, siehe Wetterfrosch
 eine im deutschsprachigen Raum stellenweise angewandte Bezeichnung für den Europäischen Laubfrosch
 eine im deutschsprachigen Raum übliche freundlich-spöttische Bezeichnung für Meteorologen
 der ehemalige Deckname des Luftwaffenstützpunkts Seyring während des Zweiten Weltkriegs